Vila Fria pode ser:

 Vila Fria - freguesia no concelho de Felgueiras, Portugal
 Vila Fria - freguesia no concelho de Viana do Castelo, Portugal
 Vila Fria - localidade da freguesia de Porto Salvo, Oeiras, Portugal
 Estação arqueológica de Vila Fria, no concelho de Silves, em Portugal.

Desambiguação